La Coppa del Re 1979-1980 (in spagnolo Copa del Rey) è stata la 76ª edizione del torneo. Vide la vittoria finale del Real Madrid, che sconfisse in finale la propria squadra riserve, il Castilla, in cui facevano parte futuri giocatori titolari del Real Madrid.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Risultati a partire dagli ottavi di finale

Albero della fase finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Voci correlate 
Primera División spagnola 1979-1980
Segunda División spagnola 1979-1980
Segunda División B spagnola 1979-1980

Collegamenti esterni
Risultati dell'edizione 1979-80 della Coppa del Re, dall'archivio RSSSF

Calcio nel 1979
Calcio nel 1980
1979-1980